Als Öffi wird bezeichnet:

 Öffentlich-rechtlicher Rundfunk
 Öffentlicher Verkehr
 Öffentlicher Personennahverkehr
 Öffi (Software), eine Online-Fahrplanauskunft